Андріїв — українське прізвище.

Андріїв — село, гміна Уршулін, Володавський повіт, Люблінське воєводство.
 Андріїв — село, гміна Камінь, Холмський повіт, Люблінське воєводство.

Андріїв — історична назва села Новий Олексинець, Кременецький район, Тернопільська область.

Див. також 
 Анджеюв
 Андреєв